Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975, classée en catégorie Masters, se dispute à Tokyo du 9 au .

Margaret Smith Court et Virginia Wade s'imposent en finale devant les  spectateurs présents dans les gradins.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1975
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
1975 au Japon
Sport en avril 1975